«Миф» — название фильмов:
 «Миф» — 2-серийный кинофильм 1986 года, производство СССР.
 «Миф» — историко-приключенческий фильм 2005 года режиссёра Стэнли Тонга, Китай, Гонконг.
 «Миф» — украинский документальный фильм 2018 года режиссёров Леонида Кантера и Ивана Ясния о Герое Украины Василии Слипаке, украинском оперном певце, добровольце, убитом во время вооружённого конфликта на востоке Украины.
 См. также 
 Мифы (фильм)